Een gouvernementshuis is een huis waar een gouverneur of een (koloniale) regering zetelt.

Voorbeelden zijn:
 Gouvernementshuis (Assen)
 Gouverneurshuis (Breda)
 Gouverneurshuis (Paramaribo), nu presidentieel paleis
 Gouvernementshuis (Willemstad)
 Gouverneurshuis (Zwolle)

In Nederland werd wat nu het provinciehuis wordt genoemd, voor ca. 1850 vaak gouvernementshuis genoemd: de commissaris van de Koningin heette toen ''gouverneur.